Deans steht für:
 Deans (West Lothian), Ort in der Stadt Livingston, West Lothian, Schottland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deans (Alabama)
 Deans (New Jersey)
 Deans (South Carolina)
 Deans (Tennessee)
 Deans Corner, Mississippi
 Deans Corners, New York
 Deans Market, Arkansas
 Deans Mill, New York

Deans ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Deans (1960–2019), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Colin Deans (* 1955), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Craig Deans (* 1974), australischer Fußballspieler
 Diane Deans (* 1958), kanadische Politikerin
 Ian Deans (1937–2016), kanadischer Politiker
 John Deans (* 1946), schottischer Fußballspieler
 Kathryn Deans, australische Autorin von Kinderbüchern
 Robbie Deans (* 1959), neuseeländischer  Rugby-Union-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Dean